Pán prstenů může označovat

 Pán prstenů – kniha J. R. R. Tolkiena
 Pán prstenů (filmová trilogie) – adaptace knihy, tři filmy Petera Jacksona
 Pán prstenů (film, 1978)
 Pán prstenů (karetní hra) – sběratelská karetní hra s tematikou Pána prstenů
 Pán prstenů (postava) – nepříliš používaný titul temného pána Saurona
 Pán prstenů (seriál) – připravovaná série od Studia Amazon